Powstanie w Iraku (1920)
 Powstanie w Iraku (1931)
 Powstanie w Iraku (1991)
 Powstanie w Iraku (2003–2006)